Список лауреатов и номинантов кинонаграды MTV в категории Лучший фильм. В 2012 году категория была переименована в Фильм года.

Примечания

Ссылки 

Кинонаграда MTV